Jason Robert Ward (né le  à Chapleau, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est ensuite entraîneur adjoint en catégories jeunes.

Carrière

Joueur 
Il est choisi par les Canadiens de Montréal à la  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1997. Dans la LNH, il joue tour à tour pour les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles et le Lightning de Tampa Bay. En tout, il joue 336 matchs en saison régulière. Ward  joue également 373 matchs dans la LAH avec les Canadiens de Frédéricton, les Citadelles de Québec, les Bulldogs de Hamilton, les Admirals de Norfolk et les Phantoms de l'Adirondack. Il prend sa retraite en 2010, après 12 saisons chez les professionnels, dont la dernière en Autriche.

Entraîneur 
Après avoir travaillé comme entraîneur occasionnel en 2010-2011 avec le Battalion de Brampton dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il devient officiellement entraîneur adjoint en 2011-2012, poste qu'il occupe également en 2012-2013. Il occupe ensuite le même poste pour les Raiders de Georgetown dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario pour la saison 2021-2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 ||Legionnaires d'Oshawa ||OHA-B ||47 ||30 ||31 ||61 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Thunder de Niagara Falls || LHO || 64 || 15 || 35 || 50 || 139 || 10 || 6 || 4 || 10 || 23 
|-  
|1996-1997 || Otters d'Érié || LHO || 58 || 25 || 39 || 64 || 137 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|1997-1998 || Otters d'Érié || LHO ||21 || 7 || 9 || 16 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998||Spitfires de Windsor || LHO ||26 || 19 || 27 || 46 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|| 1997-1998 || Canadiens de Fredericton || LAH
|| 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|1998-1999 ||Spitfires de Windsor|| LHO|| 12 || 8 || 11 || 19 || 25 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999||Whalers de Plymouth || LHO || 23 || 14 || 13 || 27 || 28 || 11 || 6 || 8 || 14 || 12
|-
|| 1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH
|| - || - || - || - || - || 10 || 4 || 2 || 6 || 22
|- 
|| 1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH
|| 40 || 14 || 12 || 26 || 30 || 3 || 2 || 1 || 3 || 4
|-  
|| 1999-2000 || Canadiens de Montréal || LNH
|| 32 || 2 || 1 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-  
|| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH
|| 23 || 7 || 12 || 19 || 69 || - || - || - || - || -
|-  
|| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH
|| 12 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|| 2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH
|| 78 || 24 || 33 || 57 || 128 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-  
|| 2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH
|| 69 || 31 || 41 || 72 || 78 || 23 || 12 || 9 || 21 || 20
|-
|| 2002-2003 || Canadiens de Montréal || LNH
|| 8 || 3 || 2 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-  
||2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH
|| 2 || 0 || 3 || 3 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|| 2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH
|| 53 || 5 || 7 || 12 || 21 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-  
|| 2004-2005 || Bulldogs de Hamilton || LAH
|| 77 || 20 || 34 || 54 || 66 || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|- 
|| 2005-2006 || Rangers de New York || LNH
|| 81 || 10 || 18 || 28 || 44 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-  
|2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 46 || 4 || 6 || 10 || 26 || - || -  ||  - ||  - || -
|-
|2006-2007|| Kings de Los Angeles || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || -|| -
|-  
|2006-2007|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 17 || 4 || 4 || 8 || 10|| 6 || 0  || 1 || 1 || 6
|-
|| 2007-2008 || Lightning de Tampa Bay || LNH
|| 79|| 8 || 6 || 14 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 21|| 2 || 7 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|| 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay || LNH
|| 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-  
|| 2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 56|| 12 || 17 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||35 ||9 ||10 ||19 ||50 ||5 ||0 ||1 ||1 ||26
|-

| 335|| 36 || 45 ||81 || 169 || 12 || 0 || 3 || 3 || 10

En équipe nationale 

|-
|1998 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"||- 
|1999 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent'''

Notes et références 

Naissance en janvier 1979
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Thunder de Niagara Falls
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Spitfires de Windsor
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Attaquant de hockey sur glace